Johannes Baptista de Albertini – niemiecki duchowny i mykolog
 Niccolo Albertini – włoski kardynał
 Joachim Albertini – włoski kompozytor muzyki
 Demetrio Albertini – włoski piłkarz
 Gabriele Albertini – włoski polityk